Heckmair ist der Familienname folgender Personen:

 Anderl Heckmair (1906–2005), deutscher Bergführer und Alpinist
 Burgi Heckmair (* 1976), deutsche Snowboarderin